El Torneig de Johannesburg 2009, també anomenat SA Tennis Open 2009, és un esdeveniment tennístic pertanyent a la sèries 250. Es juga a Johannesburg, Sud-àfrica, entre el 2 i el 8 de febrer del 2009.

Quadre masculí 

ATP World Tour 2009
Competicions esportives a Sud-àfrica